Auloplax är ett släkte av svampdjur. Auloplax ingår i familjen Dactylocalycidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Auloplax